Derick Chuka Ogbu (1990. március 19. –) nigériai labdarúgó.

Fordítás
 

Nigériai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1990-ben született személyek
Élő személyek